Dyck steht für:

 Dyck (Nettetal), Ortschaft im Stadtteil Lobberich von Nettetal, Nordrhein-Westfalen
 Dyck (Solingen), ehemaliger Wohnplatz in Solingen
 Dyck, polnisch Dzikowo, Dorf in der Gmina Wałcz, Woiwodschaft Westpommern
 Namensbestandteil des deutschen Adelsgeschlechts Salm-Reifferscheidt-Dyck, siehe Salm-Reifferscheidt
 Schloss Dyck, Barockschloss bei Grevenbroich

Dyck ist der Familienname folgender Personen:
 Anni Dyck (* 1931), deutsche Missionarin und Schriftstellerin
 Arnold Dyck (1889–1970), ukrainisch-deutsch-kanadischer Autor, Herausgeber und Verleger
 Elisabeth von Dyck (1950–1979), deutsche Terroristin
 Hermann Dyck (1812–1874), deutscher Maler
 Joachim Dyck (1935–2021), deutscher Germanist und Literaturwissenschaftler
 Johann Gottfried Dyck (1750–1813), deutscher Buchhändler und Schriftsteller
 Johannes Dyck (1884–?), deutscher Landwirt und Politiker (DNVP)
 Margarethe Dyck (1887–1956), deutsche Pädagogin und Politikerin (LDPD)
 Paul Dyck (* 1971), kanadischer Eishockeyspieler
 Siegfried Dyck (1926–2017), deutscher Hydrologe und Hochschullehrer
 Vladimir Dyck (1882–1943), ukrainischer Komponist und Musikpädagoge
 Walther von Dyck (1856–1934), deutscher Mathematiker
 Wolfgang Dyck (1930–1970), deutscher Evangelist

Siehe auch:
 Dyck-Sprache
 Van Dyck
 Dick
 Dieck
 Dijck
 Dijk
 Dueck
 Dyk